PCR har flere betydninger:

 Polymerase Chain Reaction – genforstærkningsteknik
 Post conflict reconstruction - NATO begreb for civilt-militært samarbejde
 Parti Communiste Réunionnais – fransk kommunistparti